Giuseppe Roda – architetto italiano
Giuseppe Roda – politico italiano